La Temporada 1963 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 1963.

Torneos locales

Primera división
Esta temporada se jugó con un número par de equipos (8).

Segunda División

Enlaces externos
Base de datos RSSSF
Sitio oficial ANFP
Prensafutbol
Deportes en Terra

Chile en 1963
Temporadas del fútbol chileno
Fútbol en 1963